John Hill puede referirse a:

 John Hill, (ca. 1716 – 1775), botánico y escritor británico.
 John Hill, (1809 – 1891), político y militar británico de origen antillano.
 John Hill, productor discográfico estadounidense.